Kharsovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Хърсово) :
Kharsovo, village bulgare de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kharsovo, village bulgare de l'obchtina de Nikola Kozlevo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Kharsovo, village bulgare de l'obchtina de Samouil, situé dans l'oblast de Razgrad.